Ampuero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ampuero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ampuero är huvudsakligen kuperad. Ampuero ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Ampuero. Runt Ampuero är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Laredo,  km norr om Ampuero. Omgivningarna runt Ampuero är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien